Макарівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX — першій чверті XX століття:
 Макарівська волость — Київського повіту Київської губернії;
 Макарівська волость — Сквирського повіту Київської губернії.